Чемпионат Европы по борьбе 1985 года прошёл в Лейпциге (ГДР).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1985
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Спорт в Германии в 1985 году
Чемпионаты Европы в 1985 году
Чемпионаты Европы в ГДР
Международные соревнования по борьбе в Германии